Kudašev [kudášev] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Куда́шев).
 Aleksander Sergejevič Kudašev (1872—?), ruski železničarski inženir in pionir letalstva.
 Aleksej Ivanovič Kudašev, ruski pisatelj.
 Artjom Kudašev (*1990), ruski umetnostni drsalec.
 Ivan Aleksandrovič Kudašev (1859—1933, ruski diplomat.
 Nikolaj Aleksandrovič Kudašev (1868—1925), ruski diplomat.
 Nikolaj Danilovič Kudašev (1784—1813), ruski general.

Glej tudi 
 Kudašov